Суд по интеллектуальным правам — специализированный арбитражный суд, рассматривающий в пределах своей компетенции в качестве суда первой и кассационной инстанций дела по спорам, связанными с защитой интеллектуальных прав.

Суд по интеллектуальным правам является первым специализированным судом в России.

Местом постоянного пребывания определён город Москва.

История 
Создание специализированного суда по интеллектуальным правам обсуждалось в 2010 году на заседании президиума ВАС РФ и на совещании председателей арбитражных судов, прошедшем в Самаре.

Параллельно разрабатывался законопроект о создании Высшего Патентного суда РФ, который впоследствии был отвергнут.

7 декабря 2011 года  вступил в силу федеральный конституционный закон № 4-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон „О судебной системе Российской Федерации“ и Федеральный конституционный закон „Об арбитражных судах в Российской Федерации“ в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам», который предусматривал создание Суда по интеллектуальным правам не позднее 1 февраля 2013 года.

14 сентября 2012 года председатель Высшего Арбитражного Суда РФ Антон Александрович Иванов заявил, что суд по интеллектуальным правам может начать работу через полтора-два месяца.

Указом Президента РФ от 1 декабря 2012 года № 1580 председателем Суда по интеллектуальным правам была назначена Людмила Александровна Новосёлова.

3 июля 2013 года согласно постановлению Пленума ВАС РФ Суд по интеллектуальным правам начал свою работу.

Полномочия 
 
Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции рассматривает:

1) дела об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы заявителя в области правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе в сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии;

2) дела по спорам о предоставлении или прекращении правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий (за исключением объектов авторских и смежных прав, топологий интегральных микросхем), в том числе:
 об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, федерального органа исполнительной власти по селекционным достижениям и их должностных лиц, а также органов, уполномоченных Правительством Российской Федерации рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения;
 об оспаривании решения федерального антимонопольного органа о признании недобросовестной конкуренцией действий, связанных с приобретением исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и предприятий;
 об установлении патентообладателя;
 о признании недействительными патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или селекционное достижение, решения о предоставлении правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара и о предоставлении исключительного права на такое наименование, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их признания недействительными;
 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования.

Суд по интеллектуальным правам в качестве суда кассационной инстанции рассматривает:

1) дела, рассмотренные им по первой инстанции;

2) дела о защите интеллектуальных прав, рассмотренные арбитражными судами субъектов Российской Федерации по первой инстанции, арбитражными апелляционными судами.

Рассмотрение дел 
В структуре дел, рассмотренных Судом по интеллектуальным правам по первой инстанции за первые десять месяцев своей работы, 48 % составляют дела о досрочном прекращении охраны товарного знака. Среди дел, связанных с защитой интеллектуальных прав (рассмотренных в качестве суда кассационной инстанции), 19 % составляют дела с нарушением авторских прав, 7 % — с нарушением смежных прав и около 5 % дел связаны с нарушением прав на патенты, остальные — нарушения прав на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования..

При оценке качества рассмотрения дел Судом по интеллектуальным правам отмечается объективный и очень внимательный подход к сложному делу (в качестве примера приведено дело, по которому нужно было оценить новизну запатентованной конструкции и Суд по интеллектуальным правам получил консультации сразу от трех докторов различных наук). А отмена Президиумом решения первой инстанции Суда по интеллектуальным делам (по делу о товарном знаке «Гагаринский», по которому Суд ответил на вопрос о том, при каких условиях можно считать, что регистрацией товарного знака нарушены права на имя известного человека) по мнению эксперта свидетельствует о независимости судей. Также положительно оценена рекомендация запрещать до окончания рассмотрения дела передачу доменных имен, предположительно нарушающих права истца на товарный знак.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Право интеллектуальной собственности
Суды России
Арбитраж
Арбитражные суды
Организации, основанные в 2013 году
Появились в 2013 году в России